Le terme « oursin vert » est utilisé en français pour désigner plusieurs espèces d'oursins (échinodermes marins sphériques épineux), à partir de leur couleur.

Ce nom est cependant ambigu car plusieurs espèces très différentes arborent cette couleur, et se voient parfois affublés de ce nom : 

 Echinometra viridis (oursin perforant des Caraïbes) des Caraïbes ; 
 Lytechinus semituberculatus (oursin vert des Galapagos) aux îles Galápagos ; 
 Lytechinus variegatus (oursin variable) dans les Caraïbes (consommé aux Antilles) ; 
 Psammechinus miliaris (oursin grimpeur) dans l'Océan Atlantique nord-est (du Maroc à la Scandinavie en passant par les côtes françaises), espèce comestible ;
 Psammechinus microtuberculatus, (oursin grimpeur) espèce jumelle du précédent, occupant la même niche écologique en Méditerranée occidentale ; 
 Salmacis sphaeroides, (oursin vert asiatique) oursin commun en Asie du sud-est ;
 Strongylocentrotus droebachiensis, (oursin commun) oursin d'eaux froides se trouvant sur les deux côtes océaniques de l'Amérique du Nord (surtout au Canada). C'est un oursin comestible très consommé jusqu'en France, souvent sous le nom de « verts d'Islande ».

 

Il convient toutefois de noter que certaines autres espèces peuvent parfois être vertes (par exemple l'« oursin violet » Paracentrotus lividus, dont le squelette est d'ailleurs vert), et que les espèces citées ici peuvent souvent arborer d'autres couleurs.

Voir aussi 
Oursin, Oursin violet, oursinade.

Echinoidea
Échinoderme (nom vernaculaire)